Wevelinghoven bezeichnet:

 Stadt Wevelinghoven, ein Stadtteil von Grevenbroich in Nordrhein-Westfalen
 Wevelinghoven (Adelsgeschlecht), eines der bedeutendsten rheinischen Adelsgeschlechter
 Florenz von Wevelinghoven (ca. 1330–1393), Domherr in Köln und später Bischof von Münster und Utrecht